Angeł Todorow Stojanow (bułg. Ангел Тодоров Стоянов; ur. 23 czerwca 1958 w Samokowie) – bułgarski skoczek narciarski, reprezentant klubu Rilski Spotist, uczestnik Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984.

Wziął udział w obu konkursach indywidualnych w skokach narciarskich na igrzyskach olimpijskich w Sarajewie. W obu konkursach (na skoczni normalnej i dużej) został sklasyfikowany na 49. miejscu.

Bułgar startował także w zawodach Pucharu Świata, jednak nigdy nie zdobył punktów. Jego najlepszym wynikiem w Pucharze Świata było 70. miejsce w konkursie Turnieju Czterech Skoczni w 1980 w Garmisch-Partenkirchen.

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Urodzeni w 1958
Bułgarscy skoczkowie narciarscy
Bułgarscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1984
Ludzie urodzeni w Samokowie